Irakleia – ex comune della Grecia nella periferia dell'Epiro
Irakleia – comune della Grecia nella periferia della Macedonia Centrale
Heraklia o Irakleia – isola greca nelle Cicladi

Pagine correlate 
Īrakleio